

События 
 1721—1742, февраль — Премьер-министр Великобритании Роберт Уолпол, 1-й граф Орфорд (1676, 26.8-1745), виг.
 1721, 1726 — Законы в Англии поручали регулирование ставок заработной платы мировым судьям.
 Возникновение первой масонской ложи в Бельгии.
 1721—1724 — Папа Римский Иннокентий XIII.
 1721—1726 — Законы Габсбургов против еретиков.
 Апрель — Начало мирного конгресса в Ништадте (Финляндия).
 16 января — в России принят «Регламент, или Устав Главного магистрата», разделивший городских жителей на «регулярных граждан» (входящих в гильдии и цеха) и «подлых» (наёмных)
 30 августа заключён Ништадтский мирный договор между Россией и Швецией. К России переходили Ингрия, часть Карелии, Эстляндия, Лифляндия с островами Эзелем, Даго и Мооном. Россия уплачивала 2 млн ефимков и отказывалась от поддержки голштинского герцога, претендента на шведский престол.
 2 ноября — русский царь Пётр I объявлен «Отцом отечества и Императором Всероссийским», Россия стала империей.
 В Санкт-Петербурге на Невском проспекте построен новый Аничков мост — деревянный восемнадцатипролётный мост, в середине имеется разводной пролёт. Автор проекта Доменико Трезини, строительство вёл голландский мастер Х. ван Болос.
 Президентом Медицинской канцелярии стал И. Л. Блюментрост
 Дауд-бек вновь поднял восстание и вместе с Сурхай-ханом, правителем Казикума, начал борьбу против шиитов. Сунниты уничтожили Шаберан, разорили Шемаху. Иранские войска укрылись в Баку и Гяндже.
 Смерть Дауд-хана, его сменил Али-Мухаммед-хан.
 1721—1740 — Пешва государства маратхов Баджи Рао.
 Восстание крестьян на Тайване. Их вождь Чжу Игуань стал главой правительства острова. Цинские чиновники бежали на континент, но вернулись с войсками, восстановившими положение.
 Указ сёгуна Ёсимунэ. Значительно облегчено участие городского торгово-ростовщического капитала в обработке нови.
 Сёгун Ёсимунэ разрешил ввоз некоторого количества европейских книг по естественным и прикладным знаниям.
 1721—1725 — Восстание индейцев в Парагвае.
 25 января ликвидация патриаршества в России. Учреждение духовной коллегии, преобразованной с 14 февраля в Святейший правительствующий Синод.
 Экспедицией под руководством Григория Григорьевича Капустина открыт Донецкий каменноугольный бассейн.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1721 году
 3 февраля — Фридрих Вильгельм фон Зейдлиц, прусский генерал от кавалерии, участник войны за Австрийское наследство и Семилетней войны (ум.1773)
 6 февраля — Хейнекен, Кристиан Фридрих, «младенец из Любека»

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1721 году

См. также

Примечания